

Toponyme 

 Féy, commune de Moselle (France) ;
 Fey-en-Haye, commune de Meurthe et Moselle (France) ;
 Fey, Commune du canton de Vaud (Suisse) ;
 Fey, village de la commune de Nendaz en Valais (Suisse).

Personnalités 

 Bernard Fey (1890-1968), chirurgien français ;
 Clara Fey (1815-1894), religieuse catholique allemande, fondatrice d'ordre ;
 Emil Fey (1886-1938), vice-chancelier d'Autriche ;
 Kevin Fey (né en 1990), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Tina Fey (née en 1970), scénariste, humoriste et actrice américaine.

Autres 
 Fey Area, jeu vidéo (1992)
 Château du Fey, château situé à Villecien (France)